Katrin Wiegand ist der Name folgender Personen:

* Katrin Wiegand (Autorin, 1968) (* 1968), deutsche Theaterautorin
 Katrin Wiegand (Autorin, 1972) (* 1972), deutsche Hörspielautorin